

Geografia 
 Strand – comune della Norvegia, nella contea di Rogaland
 Strand – località del Sudafrica
 Strand – strada di Londra, nel distretto urbano della Città di Westminster
 Strand – isola dell'attuale Germania, distrutta da una tempesta nel 1632

Persone 
 Anne Lilia Berge Strand, in arte "Annie" – cantante norvegese 
 Embrik Strand – entomologo e aracnologo norvegese, naturalizzato lettone
 Lars Iver Strand – calciatore norvegese
 Lasse Strand – calciatore norvegese
 Lennart Strand – atleta svedese
 Mark Strand – poeta, saggista e traduttore statunitense
 Pål Strand – calciatore norvegese 
 Paul Strand – fotografo e videomaker statunitense
 Petter Strand – calciatore norvegese 
 Reno Strand – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Roar Strand – calciatore norvegese
 Staffan Strand – atleta svedese
 Stig Strand – sciatore alpino svedese
 Wilhelm Strand – calciatore norvegese

 Harald Christian Strand Nilsen – sciatore alpino norvegese

Altro 
 3236 Strand – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 

 Stand
 Strnad